Faucheuse, allégorie de la mort
 Faucheuse, machine agricole
 Faucheuses, arachnides possédant un petit corps et de longues pattes effilées

Homonymie